Obliquus (lateinisch „schräg“) steht für:

 Musculus obliquus externus abdominis, in der Anatomie der äußere schräge Bauchmuskel
 Musculus obliquus internus abdominis, in der Anatomie der innere schräge Bauchmuskel
 Musculus obliquus capitis superior
 Musculus obliquus capitis inferior
 Musculus obliquus superior und Musculus obliquus inferior, siehe Augenmuskeln
 Obliquus (Kasus), in der Sprachwissenschaft ein grammatischer Fall (Kasus)